Singapore peut désigner :
 , le nom anglais de Singapour ;
 Singapore, un village d'Afrique du Sud dans la province du Limpopo ;
 Singapore, une ville fantôme des États-Unis située dans le Michigan ;
 le Short Singapore, un hydravion bimoteur britannique construit de 1934 à 1937.

Voir aussi